Wagnerianer steht für

 Verehrer des Komponisten Richard Wagner
 Angehörige der Gruppe Wagner